Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2011/12 — 15-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, проходивший с 30 сентября 2011 года по 15 января 2012 года. Проведение суперфинала было доверено Руану, Франция. «Руан» стал победителем кубка, опередив соперников лишь по разнице забитых и пропущенных шайб. Это победа стала первым трофеем для всего французского хоккея.

Команда «Юность-Минск» была не согласна с ИИХФ с тем, что она заняла только второе место. Федерация хоккея Республики Беларусь даже отправила запрос в ИИХФ с просьбой разъяснить принцип распределения мест на суперфинале Континентального кубка.

Участвующие команды 

Перед жеребьёвкой турнира было заявлено 19 команд. Позднее ХК «Метула» отозвал свою заявку. Всего же в розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2012 года приняли участие 18 команд из 18 стран. 3 команды начали турнир с первого раунда, 7 команд со второго, 6 команд с третьего, а «Юность-Минск», как победитель прошлогоднего турнира и «Руан», как команда принимающая турнир, автоматически прошли в суперфинал.

Первый раунд 

Матчи первого раунда проходили с 30 сентября по 2 октября 2011 года в Анкаре, Турция. Победитель группы выходил во второй раунд. Первоначально в первом раунде должен был участвовать ХК «Метула», но он отозвал свою заявку на участие в турнире

Группа A 

Время местное (UTC+3).

Второй раунд 

Матчи второго раунда проходили с 21 по 23 октября 2011 года в Дунайвароше (Венгрия) и Меркуря-Чук (Румыния). Победители групп вышли в третий раунд.

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Группа С 

Время местное (UTC+2).

Третий раунд 

Матчи третьего раунда проходили с 25 по 27 ноября 2011 года в Хернинге (Дания) и Донецке (Украина). Победители групп вышли в суперфинал.

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Группа Е 

Время местное (UTC+2).

Суперфинал 

Суперфинал проходил с 13 по 15 января 2012 года в Руане, Франция. Обладателем кубка стал клуб «Руан».

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их команды.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

2011/12
2011 год в хоккее
2012 год в хоккее